Топоним
 Монте — пустыня в Аргентине.
 Монте — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Монте — община в Швейцарии, кантон Вале.

Составные названия 
 Камполи-дель-Монте-Табурно — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.
 
 Монте-Кастелло-ди-Вибио — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.
 Монте-Кастро — район Буэнос-Айреса.
 Монте-Оливето-Маджоре — первый и самый главный монастырь католического ордена оливетов.
 Монте-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Монте-Сан-Джусто — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.
 Монте-Сант-Анджело — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Ортигоса-дель-Монте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Луи Монте (1917—1989) — итало-американский певец.
 Монте, Нелсон (род. 1995) — португальский футболист, защитник клуба «Риу Ави».
 Монте, Пьетро дель (1495—1572) — 49/50-й великий магистр ордена госпитальеров (1568—1572).
 Монте, Урбано (1544—1613) — итальянский географ и картограф.
 Монте, Фабрицио дель (род. 1980) — итальянский автогонщик.
 Монте, Филипп де (1521—1603) — фламандский композитор.

См. также 
 Монте-Карло (значения)
 Монте-Кристо
 Монти